Bettongini – plemię ssaków z rodziny kanguroszczurowatych (Potoroidae).

Zasięg występowania 
Plemię obejmuje gatunki występujące w Australii.

Podział systematyczny 
Do plemienia należą następujące rodzaje:
 Aepyprymnus  – kangurzak – jedynym przedstawicielem jest Aepyprymnus rufescens  – kangurzak rudawy
 Caloprymnus  – kanguroszczurek – jedynym przedstawicielem jest wymarły Caloprymnus campestris  – kanguroszczurek pustynny
 Bettongia  – kanguroszczurnik

Przypisy 

Kanguroszczurowate